Конзервативци се може односити на:
 Конзервативци (Србија),
 Конзервативизам,
 Конзервативци (Велика Британија)